Ауровертин — группа антибиотиков, по химической структуре принадлежащих к полиеновым пиронам. Мощный ингибитор окислительного фосфорилирования в митохондриях.

Получение
Источник ауровертина E и ауровертина B — ткани мицелия и культуральная жидкость базидиомицета Albatrellus confluens.

Применение
Впервые предложил использовать его для исследования функций митохондрий Генри Ларди (Henry Lardy).

Ссылки
 J Antibiot (Tokyo). 2005 Jun;58 (6):412-5 16156519 Aurovertin E, a new polyene pyrone from the basidiomycete Albatrellus confluens. Fei Wang, Du-Qiang Luo, Ji-Kai Liu 
 Molecular Pharmacology, Vol 11, 166-173, 1975 Antibiotics as Tools for Metabolic Studies XVIII. Inhibition of Sodium- and Potassium-Dependent Adenosine Triphosphatase JOHN B. SUSA 1 and HENRY A. LARDY 1

Антибиотики